

Patronyme 

 Adolf Bernhard Marx (1795-1866), musicologue et compositeur allemand ;
 Adolf Marx (1838-1904), éditeur allemand actif en Russie ;
 Berthe Marx (1859-1925), pianiste et compositrice française
 Charles Marx (1903-1946), médecin, homme politique et ministre luxembourgeois ;
 Chico (Leonard) Marx (1887-1961), comédien américain des Marx Brothers ;
 Daria Marx (1980-), blogueuse féministe et écrivaine française ;
 Dimitri Marx (1998-), kayakiste suisse ;
 Eleanor Marx (1855-1898), fille de Karl Marx, militante socialiste ;
 Ellen Marx (1939-), artiste franco-allemande ;
 Erwin Marx (1893-1980), ingénieur allemand ;
 Ferdinand Daniel Marx (1761-1839), général français ;
 Frank Christian Marx (1978-), acteur et producteur allemand ;
  (1859-1941), philologue allemand ;
  (1830-1905), auteur autrichien ; 
 George Marx (1838-1895), entomologiste allemand ;
 Gérard Marx (), réalisateur français ;
 Groucho (Julius) Marx (1890-1977), comédien américain des Marx Brothers ;
 Gummo (Milton) Marx (1892-1977), comédien américain des Marx Brothers ;
 Harpo (Adolph) Marx (1888-1964), comédien américain des Marx Brothers ;
 Heinrich Marx (1777-1838), avocat allemand et père de Karl Marx ;
 Hellmuth Marx (1915-2002), sculpteur autrichien ;
 Henry Marx (1882-1954), écrivain français ;
 Herbert Marx (1932-2020), homme politique québécois ;
 Hymen Marx (1925-2007), herpétologiste américain ;
 Jean-Jacques Marx (1957-), footballeur français ;
 Jean-Luc Marx (1954-), haut fonctionnaire français ;
 Joachim Marx (1944-), footballeur et entraîneur polonais ;
 Joseph Marx (1882-1964), compositeur autrichien ;
 Karl Marx (1818-1883), philosophe, économiste, historien, sociologue et révolutionnaire allemand ;
 Famille de Karl Marx ;
 Karl Marx (1897-1985), compositeur allemand ;
 Laura Marx (1845-1911), fille de Karl Marx, militante socialiste ;
 Magdeleine Marx (1889-1973), née Legendre puis épouse Paz, journaliste française, écrivain et militante politique ;
 Malcolm Marx (1994-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 
 Oristelle Marx (1971-), joueuse de tennis française en fauteuil roulant ;
 Patricia Marx (1974-), chanteuse brésilienne ;
 Paul Marx (1935-2018), évêque français ;
 Reinhard Marx (1953-), archevêque de Munich et Freising ;
 Renaud Marx (1959-), acteur français ;
 Richard Marx (1963-), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Robert F. Marx (1933-2019), pionnier américain de plongée sous-marine et chasseur de trésors ;
 Roberto Burle Marx (1909-1994), paysagiste brésilien ;
 
 Thierry Marx (1959-), cuisinier français ;
 Victor Marx (1872-1944), rabbin français ;
 Wilhelm Marx (1863-1946), homme politique et juriste allemand ;
 William Marx (1966-), essayiste français, critique et historien de la littérature ;
 Zeppo (Herbert) Marx (1901-1979), comédien américain des Marx Brothers ;

Prénom 
 Marx Dormoy

Toponyme 

 Karl-Marx-Stadt, ancien nom de la ville de Chemnitz, de 1953 à 1990
 Marx, ville de Russie.

Odonyme 
 Karl-Marx Allee, voie de Berlin.

Voir aussi 
 
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme anglais
Prénom allemand
Prénom masculin
Patronyme juif